Le nom de Delaunois est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alfred Delaunois (1875-1941), peintre belge
 Angèle Delaunois (1946-), romancière québécoise
 Nicolas Louis Delaunois (1805- ?), lithographe français
 Raymonde Delaunois (1885-1984), chanteuse d'opéra belge

Homonymie de patronyme